Taigi ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Maria Taigi (1769–1837), italienische Mystikerin; wurde 1920 von der katholischen Kirche seliggesprochen

Siehe auch:
 Kata (Aikidō)